2 miejscowości w Polsce:
 Madalin – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny
 Madalin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków